

Biografia
Prestò servizio nella Guardia Nazionale, che negli anni sessanta del XIX secolo combatté il brigantaggio, fu comandante della polizia urbana e sindaco di Castellaneta dal 1889 al 1892.

Ingegnere di professione, si impegnò nella realizzazione del sistema di fontane pubbliche di Castellaneta e il tragitto dell'attuale via Coporlando.

Si occupò anche di meteorologia fondando nella sua abitazione un osservatorio riconosciuto dal governo.

Fu autore della Storia documentata della città di Castellaneta e sua descrizione, pubblicata nel 1896.

A Castellaneta è stato dato il suo nome a una via del centro storico e all'Istituto professionale per il commercio e il turismo.

Sindaci in Italia